A Rádio Calheta é uma estação de rádio portuguesa com sede na Calheta, na Madeira. É a líder de audiências na Zona Oeste da Madeira, operando na frequência 98.8 MHz FM.

Ligações externas
Página oficial

Estações de rádio da Madeira
Calheta (Madeira)
Estações de rádio fundadas em 2001
Fundações em Portugal em 2001